

Sigle 
 cAMP receptor protein  – proteina recettrice del cAMP
 Capacity Requirements Planning – strumento per la produzione industriale
 C-reactive Protein  – proteina C-reattiva
 Centro de Refinación de Paraguaná – complesso di raffineria di petrolio greggio in Venezuela
 Consiglio regionale del Piemonte – l'organo legislativo della Regione Piemonte

Codici 
 CRP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Corpus Christi, in Texas (Stati Uniti d'America)
 crp – codice ISO 639-2 alpha-3 per delle lingue creole e pidgin